Соревнования в прыжке в высоту у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 27 и 29 июня.

Призёры

Результаты

Предварительные забеги

Финал

Ссылки 
Результаты Квалификации
Результаты Финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012